Энно (, ) — имя собственное и топоним.

Личное имя 
 Энно I (1460—1491) — 2-й граф Восточной Фризии из дома Кирксена с 1466 (до 1480 при регенте) по 1491 год.
 Энно II (1505—1540) — 4-й граф Восточной Фризии из дома Кирксена с 1528 по 1540 год.
 Энно III (1563—1625) — 8-й граф Восточной Фризии из дома Кирксена с 1599 по 1625 год.

Фамилия 
 Энно, Эмиль — капитан французской армии, участник Первой мировой войны на Румынском фронте.
 Энно, Эрнст (1875—1934) — эстонский поэт, писатель и журналист.

Топоним 
 Энно — деревня в уезде Тартумаа, Эстония.

См. также 
 Эно (значения)